Jabiru (Australië), een plaats in Australië
De Australische naam voor de zwarthalsooievaar (Ephippiorhynchus asiaticus)
 Jabiru (geslacht), een vogelgeslacht met één soort
jabiroe of reuzenooievaar uit Amerika, uit het geslacht Jabiru